Serge Martin peut désigner :

 Serge Martin (1954- ), linguiste français, enseignant-chercheur, essayiste et poète connu sous le nom de plume de Serge Ritman ;
 Serge Martin (1947- ), acteur et metteur en scène français.

Homonymie de personnes